Święte chao – dyskordiański symbol uzupełniających się sił porządku i chaosu. Kształtem nawiązuje do yin i yang. Pięciokąt po jednej stronie diagramu symbolizuje porządek, a jabłko niezgody po drugiej – chaos. Według dyskordiańskiej filozofii siły porządku jak i chaosu mogą być zarówno konstruktywne jak i destruktywne, nie są zaś same w sobie dobre lub złe. Nazwą chao nawiązuje do dao – uniwersalnej zasady kierującej wszechświatem. W języku angielskim nazwa (sacred chao) w wymowie brzmi podobnie do "sacred cow" (święta krowa).

Trylogia Illuminatus! opisuje święte chao jako symbol Mummu, boga chaosu, który w mitologii sumeryjskiej był kapłanem Tiamat i Abzu.

Dyskordianizm
Symbole